Lo-shan Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luoshan Xian, härad, Henan, 
 Leshan Shi, prefektur, Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar